Vera Cruz oder Veracruz (spanisch, portugiesisch für „wahres Kreuz“) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Argentinien:
 Santa Fe de la Vera Cruz, Stadt in der Provinz Santa Fe, siehe Santa Fe (Argentinien)

in Brasilien:
 Vera Cruz (Bahia), Stadt in Bahia
 Vera Cruz (Rio Grande do Norte), Stadt in Rio Grande do Norte
 Vera Cruz (Rio Grande do Sul), Stadt in Rio Grande do Sul
 Vera Cruz (São Paulo), Stadt in São Paulo
 Vera Cruz do Oeste in Paraná
 Ilha da Vera Cruz, frühere Bezeichnung für Brasilien, siehe Pedro Álvares Cabral #Entdeckung Brasiliens

in Ecuador:
 Veracruz (Pastaza)

in Mexiko:
 Veracruz (Escuintla), Ort in Chiapas
 Veracruz (Las Margaritas), Ort in Chiapas
 Veracruz (Durango), Ort in Durango
 Veracruz (Boca del Río), Stadt in Veracruz
 Veracruz (Veracruz), Stadt in Veracruz
 Veracruz (Bundesstaat), Bundesstaat
 Bistum Veracruz, Bistum
 Municipio Veracruz, Verwaltungseinheit in Veracruz

in Osttimor:
 Vera Cruz (Verwaltungsamt), Ortsteil von Dili

in Portugal:
 Vera Cruz (Aveiro)
 Vera Cruz (Portel)

in Spanien:
 Veracruz, früherer Name von Beranuy, Gemeinde in Huesca

in den Vereinigten Staaten:
 Vera Cruz (Indiana)
 Vera Cruz (Missouri)
 Vera Cruz (Ohio)
 Vera Cruz (Pennsylvania)

Vera Cruz oder Veracruz steht für:
 Vera Cruz (Schiff, 1952), portugiesisches Passagierschiff
 Vera Cruz (Film), US-amerikanischer Film von Robert Aldrich (1954)
 La Vera Cruz in Segovia, Kirche in Segovia, Spanien
 Veracruz, Handelsname des Hyundai ix55, Autotyp
 CD Veracruz, Fußballverein in Mexiko

Veracruz ist der Familienname folgender Personen:
 Vanessa Veracruz (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin und Regisseurin